Dingoo A-320, een draagbare spelcomputer
 Dingoo A-330, een draagbare spelcomputer

Zie ook 
 Dingo (doorverwijspagina)